Јошаница може да се односи на:

 Јошаница (Жагубица), насеље у општини Жагубица, Браничевски округ, Република Србија
 Јошаница (Сокобања), насеље у општини Сокобања, Зајечарски округ, Република Србија
 Јошаница (Андријевица), насеље у општини Андријевица, Република Црна Гора
 Јошаница (Зворник), насеље у општини Зворник, Република Српска, БиХ
 Јошаница (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ
 Јошаница (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јошаница (Томиславград), насеље у општини Томиславград, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Јошаница (Клина), насеље у општини Клина, КиМ, Република Србија
 Јошаница (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Република Србија
 Јошаница (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија
 Горња Јошаница, насеље у општини Блаце, Топлички округ, Република Србија
 Доња Јошаница, насеље у општини Блаце, Топлички округ, Република Србија

или:

 Манастир Јошаница, манастир у подножју Црног врха
 Јошаница (река), река у подножју Црног врха

Види још 
 Јошаничка Бања